Luis Víctor de Saboya, 4.º príncipe de Carignano (25 de septiembre de 1721 - 16 de diciembre de 1778) jefe de una rama cadete de la dinastía italiana que reinó sobre el reino de Cerdeña, siendo conocido como el príncipe de Carignano desde 1741 hasta su muerte. Al extinguirse la rama principal de la familia, su bisnieto ascendió al trono real como rey Carlos Alberto de Cerdeña, mientras que su tataranieto, Víctor Manuel II, se convirtió en rey de Italia.

Biografía 

Luis Víctor nació en el Hôtel de Soissons, la casa parisina de su antepasada María de Borbón, condesa de Soissons, hijo de Víctor Amadeo I, príncipe de Carignano y su esposa María Victoria de Saboya. Su padre era nieto de Tomás Francisco, príncipe de Carignano y por lo tanto descendiente de Carlos Manuel I, duque de Saboya y de la infanta Catalina Micaela de España. Descendía por partida doble de esta última pareja, pues su madre fue una hija legitimada de Víctor Amadeo II de Cerdeña y su amante Jeanne Baptiste d'Albert de Luynes.

Uno de cinco hijos, era el segundo varón; su hermano mayor, José Víctor, murió siendo niño en 1716. Luis Víctor fue entonces heredero de la rama cadete de la casa de Saboya-Carignano desde su nacimiento. Su hermana mayor, la princesa Ana Teresa se casó con el francés Charles de Rohan y era princesa de Soubise por matrimonio. Ana Teresa fue madre de Madame de Guéméné, institutriz oficial de los hijos de María Antonieta y Luis XVI.

Luis Víctor creció en París, donde su padre era cortesano y un inveterado jugador. Intensamente endeudado en el Piamonte, y demandado por sus hermanas cuyas dotes había perdido con el juego, huyó a Francia donde vivió una vida tan lujosa de manera que su hijo se vio obligado a vender significativos activos familiares en ese país. Más tarde se trasladó al Piamonte, entre Turín y Racconigi.

El 4 de mayo de 1740 Luis Víctor se casó con la princesa Cristina de Hesse-Rotenburg-Rheinfels, una hermana de la esposa ya muerta del rey de Cerdeña, la reina Polixena (1706-1736). La pareja tuvo nueve hijos.

El más célebre de sus hijos, la princesa María Teresa, es conocida en la historia como la princesa de Lamballe cuya estrecha amistad con María Antonieta llevó a su muerte brutal durante la Revolución francesa. 

En 1741, el padre de Luis Víctor murió y él se convirtió en el príncipe de Carignano. El feudo de Carignano había pertenecido a los Saboya desde 1418, pero el hecho de que fuera parte del Piamonte, a solo veinte kilómetros al sur de Turín, significaba que podía ser un "principado" para Tomás sólo nominalmente, que carecía tanto de independencia como de ingresos significativos.

Luis Víctor perdió a su esposa en septiembre de 1778 y él mismo murió el 16 de diciembre de 1778 en el Palazzo Carignano, la residencia turinesa de la familia Saboya-Carignano. Desde 1835 la tumba de su esposa ha estado en la basílica turinesa de Superga, como la del propio Luis Víctor.

Entre sus descendientes están Víctor Manuel, príncipe de Nápoles y Amadeo, V duque de Aosta, pretendientes rivales al desaparecido trono del reino de Italia, así como el príncipe Lorenzo de Bélgica, jefe de una rama cadete de la antigua casa imperial de Habsburgo-Lorena.

Descendencia 

Princesa Carlota (Turín, 17 de agosto de 1742 - 20 de febrero de 1794) murió soltera; fue una monja;
Víctor Amadeo II, príncipe de Carignano (Turín, 31 de octubre de 1743 - septiembre de 1780) se casó con la princesa Josefina Teresa de Lorena y tuvieron descendencia;
Princesa Leopoldina (Turín, 21 de diciembre de 1744 - Roma, 17 de abril de 1807) se casó con Andrea IV Doria-Pamphili-Landi, VIII príncipe de Melfi, y tuvieron descendencia;
Princesa Polixena (Turín, 31 de octubre de 1746 - 20 de diciembre de 1762) murió soltera;
Princesa Gabriela (Turín, 17 de mayo de 1748 - Viena, 10 de abril de 1828) se casó con Fernando Felipe José, príncipe de Lobkowicz y tuvieron descendencia; antepasado de la actual casa de Lobkowitz;
Princesa María Teresa (Turín, 8 de septiembre de 1749 - París, 3 de septiembre de 1792) se casó con Luis Alejandro de Borbón, príncipe de Lamballe;
Príncipe Tomás (Turín, 6 de marzo de 1751 - 23 de julio de 1753)
Príncipe Eugenio, conde de Villafranca (Turín, 21 de octubre de 1753 - 30 de junio de une 1785) se casó con Isabel Ana Magon Boisgarin, y tuvieron descendencia;
Princesa Catalina (Turín, 4 de abril de 1762 - 4 de septiembre de 1823) se casó con Filippo Giuseppe Francesco Colonna, IX príncipe de Paliano; tuvieron descendencia, de la cual proceden los actuales príncipes de Paliano.

Antepasados 

<center>

Referencias 

Nobles de Italia del siglo XVIII
Nobles de Francia del siglo XVIII
Luis Victor
Sepultados en la Basílica de Superga
Nacidos en París
Fallecidos en Turín